Jugurtha peut désigner :

Personne 
 Jugurtha, un roi de Numidie ;
 Jugurtha Hamroun, un footballeur algérien.

Culture 
 Jugurtha, une série de bande dessinée ;
 Jugurtha un poème d'Arthur Rimbaud, écrit en soixante-quinze vers latins à l'âge de quatorze ans ;
 Guerre de Jugurtha, récit historique d'un conflit qui opposa la République romaine et le roi numide Jugurtha.

Science 
 Symmachia jugurtha, un insecte lépidoptère de Colombie;
 (1248) Jugurtha, un astéroïde de la ceinture principale ;
 la Table de Jugurtha, une montagne de Tunisie.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Prénom berbère